W Polsce
 Krzykosy – wieś w woj. mazowieckim, w pow. płockim, w gminie Bulkowo 
 Krzykosy – wieś w woj. pomorskim, w pow. kwidzyńskim, w gminie Gardeja 
 Krzykosy – wieś w woj. wielkopolskim, w pow. kolskim, w gminie Dąbie 
 Krzykosy – wieś w woj. wielkopolskim, w pow. kolskim, w gminie Kłodawa 
 Krzykosy – wieś w woj. wielkopolskim, w pow. średzkim, w gminie Krzykosy
 Krzykosy – gmina wiejska
 Krzykosy – gromada w powiecie kwidzyńskim
 Krzykosy – gromada w powiecie średzkim